Но́вая Бу́да — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Новая Буда — упразднённый посёлок в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области
 Новая Буда — деревня в Гомельском районе Гомельской области

Россия

Брянская область 
 Новая Буда — деревня в Жуковском районе
 Новая Буда — старое название села Буда-Понуровская в Стародубском районе.

Смоленская область 
 Новая Буда — деревня в Рославльском районе
 Новая Буда — деревня в Глинковском районе
 Новая Буда — деревня в Хиславичском районе

Украина 
 Новая Буда — село в Радомышльском районе Житомирской области
 Новая Буда — село в Бородянском районе Киевской области
 Новая Буда — село в Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области
 Новая Буда — село в Корюковском районе Черниговской области

См. также 
 Буда (значения)